Лоренцо Пріулі () — 82-й венеціанський дож.